Imai ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Imai (* 1970), japanischer Badmintonspieler
 Daigo Imai (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Hiroyuki Imai (* 1970), japanischer Skilangläufer
 Imai Isao (1914–2004), japanische Physiker
 Keizō Imai (* 1950), japanischer Fußballspieler
 Imai Kenji (1895–1987), japanischer Architekt
 Kurumi Imai (* 1999), japanische Snowboarderin
 Kyōtarō Imai († 2012), japanischer Dichter
 
 Masaaki Imai, japanischer Organisationstheoretiker (Kaizen)
 Masataka Imai (* 1959), japanischer Fußballspieler
 Masayuki Imai (1930–2023), japanischer Kunsthandwerker
 Melo Imai (* 1987), japanische Snowboarderin und Tarento
 Nobuko Imai (* 1943), japanische Bratschistin
 Norio Imai (* 1972), japanischer Badmintonspieler und -trainer
 Imai Tadashi (1912–1991), japanischer Filmregisseur
 Tomoki Imai (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Toshiaki Imai (* 1954), japanischer Fußballspieler
 Saori Imai (* 1990), japanische Sprinterin
 Shigemitsu Imai (* 1950), japanischer Badmintonspieler
 Shōta Imai (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Imai Sōkyū (1520–1593), japanischer Teemeister
 Yuichi Imai, japanischer Gitarrenbauer (siehe Forum Gitarre Wien)
 Yūsuke Imai (* 1977), japanischer Eisschnellläufer

Imai steht  für:
 mehrere ehemalige Gemeinden bzw. heutige Ortsteile in Japan
 Imai-mura
 Imai (Nagano), Dorf in der Präfektur Nagano, eingemeindet nach Matsumoto-shi
 Imai (Niigata), Dorf in der Präfektur Niigata, eingemeindet nach Itoigawa-shi
 Imai (Saitama), Dorf in der Präfektur Saitama, eingemeindet nach Chūjō-mura, heute Kumagaya-shi
 Imai (Shizuoka), Dorf in der Präfektur Shizuoka, eingemeindet nach Fukuroi-machi
 Imai-chō, Stadt in der Präfektur Nara, eingemeindet nach Kashihara-shi
 inter media art institute, Institution für Medienkunst in Düsseldorf

Abkürzung